Desa Ngemplak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 110,52), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,73, long 110,62), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,58, long 110,74), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,40, long 110,11), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,23, long 110,21), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,98), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 111,05), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 110,85), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,52), 
 Desa Ngemplak (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar